GPR est un sigle qui peut désigner :

 Ground penetrating radar (en français, radar à pénétration de sol) ;
 General-purpose register (en français, registre général) ;
 gestion par résultats, un mode de management.